Perth puede referirse a:
 Perth, ciudad de Australia Occidental, Australia;
 Perth, ciudad de Tasmania, Australia;

 Perth, ciudad de Canadá;

 Perth, localidad de Dakota del Norte, Estados Unidos;
 Perth, localidad en el estado de Nueva York, Estados Unidos;

 Perth, ciudad de Escocia;

 la Operación Perth, en Afganistán por parte de fuerzas australianas.